Belfortesi – abitanti di Belforte Monferrato
Belfortesi – abitanti di Belforte del Chienti